50-й корпус — наименование корпуса в вооружённых силах различных государств.

 50-й армейский корпус (Германия)
 50-й стрелковый корпус (СССР)